Nouvelle donne ou Nouvelle Donne peut désigner :
 Nouvelle donne, traduction française de New Deal, un programme politique lancé par le président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930 ;
 Nouvelle Donne, une association et un magazine promouvant la nouvelle littéraire de langue française, créés en 1993 par Christian Congiu ;
 Nouvelle Donne, un parti politique français fondé en 2013 ;
 Nouvelle Donne, un label de musique français.

Cinéma et télévision 
 Nouvelle Donne (Reprise), un film norvégien réalisé par Joachim Trier sorti en 2006 ;
 Une nouvelle donne, (A Stranger's Heart), un téléfilm américain réalisé par Andy Wolk diffusé en 2007 ;
 Nouvelle Donne (Mandala), épisode de la série télévisée américaine Breaking Bad diffusé en 2009.